Ixtlahuacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtlahuacán de los Membrillos (ort), Jalisco, 
 Ixtlahuacán (kommun), Colima, 

Robotskapade Mexikoförgreningar